Эдигей
 Едигей (Эдигей; 1352—1419) — темник Золотой Орды.
 Эдигей, Ежи (1912—1983) — польский писатель.